Insektenkasten steht für:
 ein Behältnis zur Unterbringung einer Insektensammlung
 ein Insektenhotel